Кушербаев — фамилия.
 Кушербаев, Крымбек Елеуович (род. 1955) — казахстанский государственный и политический деятель, дипломат, аким Кызылординской области РК.
 Кушербаев, Айтбай Елеуович — аким города Кызылорда (май 2005 — 7 ноября 2005).